Асунсан ():

 Асунсан, Густаву (род. 1998) — бразильский футболист.
 Асунсан, Маркус (род. 1976) — бразильский футболист.
 Асунсан, Паулу (род. 1980) — бразильский футболист.
 Асунсан, Рафаэл (род. 1982) — бразильский боец ММА.
 Асунсан, Фабио (род. 1971) — бразильский актёр.

Топонимы 
 Асунсан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Асунсан-ду-Пиауи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.